Бридлав () — это фамилия:

  — американский интернет-блогер.
  — американский автогонщик.
  — американский музыкант.
  — американский футболист.
 Бридлав, Сара (Мадам Си Джей Уокер) — американский предприниматель.
  — американский учёный.
 Бридлав, Филип — американский генерал.
  — американский генерал-майор.